Primera División 2012/2013 – 82. edycja tych rozgrywek w historii. Brało w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz rozegrano 18 sierpnia 2012, natomiast ostatni – 1 czerwca 2013.

Mistrzostwo Hiszpanii zdobył FC Barcelona, dla którego był to 22. tytuł w historii. Tytułu mistrzowskiego bronił Real Madryt. Do Segunda División spadły RCD Mallorca, Deportivo La Coruña oraz Real Saragossa.

Drużyny

Tabela 

||rowspan=8 style="background-color:#F9F9F9;"|

Wyniki

Stadiony

Najlepsi strzelcy 

Źródło: ESPN

Najlepsi bramkarze 

 źródło: Marca

Przypisy

Zobacz też 
 Primera División
 Segunda División (2012/2013)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 w Hiszpanii
2013 w Hiszpanii